Мелик-шах — имя нескольких султанов династии Сельджукидов:

Сельджукская империя 
 Мелик-шах I
 Мелик-шах II
 Мелик-шах III

Иконийский султанат 
 Мелик-шах I
 Мелик-шах II